De Premier League 1916/17 was het zesde seizoen van het Maltese nationale voetbalkampioenschap.

Eindklassement

Play-off
Zowel St. George's FC als Sliema Wanderers behaalden na 5 wedstrijden 8 punten. Een play-offwedstrijd moest hierbij bepalen wie er landskampioen werd.

Externe link 
Malta - List of Final Tables

Malta